Ланген-бай-Брегенц () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код — 80222.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Коглер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

Известные уроженцы 
 Пфаннер, Франц (1825—1909) — австрийский католический церковный деятель, монах-траппист, миссионер, основатель мужской монашеской конгрегации миссионеры из Марианхилла, аббат, Слуга Божий.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга